Tzimol kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tzimol (kommun), Chiapas, 
 Tzimol, Tzimol, Chiapas,